Banjsko Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Barilović, Karlovačka županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 146 stanovnika te 40 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Ivan Bernardić

Izvori 

Naselja u Karlovačkoj županiji